

Cinema 
The Flirt – film del 1917 diretto da Billy Gilbert
Flirt – film del 1983 diretto da Roberto Russo
Flirt (New York-Berlino-Tokyo) – film del 1995 diretto da Hal Hartley

Altro 
Flirt – parola inglese legata al corteggiamento
FLIRT – elettrotreno prodotto dalla Stadler Rail

Pagine correlate 
The Flirt